Bandur lub pandur – członek formacji wojskowej pandurów

Zobacz też 
 bandura – ukraiński instrument muzyczny